O Futebol Clube Juventude (crioulo cabo-verdiano, ALUPEC: Juventud) é um clube de futebol de Cabo Verde na Ilha do Sal, fundado em 26 de fevereiro de 1962.

História
O clube foi fundado em 26 de fevereiro de 1962 sendo o mais antigo de Espargos. O clube venceu o primeiro título insular em 1990, possuindo quatros títulos regionais e três taças regionais. Na temporada de 2015-16 terminou na sétima fase e terceiro lugar na temporada de 2016-17 com 29 pontos e 30 gols.

Estádio
Os jogos do Juventude são realizados no Estádio Marcelo Leitão. Outros clubes também jogam no estádio, como o Académica do Sal e agora Gaviões, JURF (Jovens Unidos de Ribeira Funda) e GDRC Pretória. O clube também treina no estádio.

Uniformes antigos
As cores do equipamento principal são o azul. O equipamento alternativo é azul e branco.

Títulos 
 Títulos nacionais: 
 Campeonato Regional do Sal: 4
1989/90, 1990/91, 1998/99, 2011/12

 Taça da Ilha do Sal: 3
2010, 2014, 2016

Futebol

Palmarés

Classificações

Nacionais

Regionais

Torneios de Aberturas

Estatísticas 
Melhor posição na taça nacional: 1a fase
Apresentadas na Campeonato Nacional: 4
Apresentadas na competições das super taças regionais: 4
Apresentadas na taças:
Nacional: 1
Regional: 19
Melhor pontos totais na temporada:
Nacional: 10, em 1999
Regional: 29, em 2017

Presidentes
 Nelson Figueiredo (janeiro–outubro de 2015)
 David Brito (outubro de 2015–atual)

Ligações externas
Futebol Clube Juventude na Facebook e Sítio oficial
Profil de clube na Zerzero
Profil de clube na Ogol

Clubes de futebol de Cabo Verde
Desporto da Ilha do Sal
Clubes de futebol fundados em 1962
Espargos (Cabo Verde)